Walburg (Wal- von Walstatt „Kampfplatz“) heißen folgende Orte:

 Walburg (Hessisch Lichtenau), Ortsteil von Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 St. Walburg, Fraktion von Ulten, Südtirol
 Kloster St. Walburg, Benediktinerinnenabtei in Eichstätt
 Schloss Walburg, Schloss bei Waldbreitbach, Kreis Neuwied (Rheinland-Pfalz)
 Kloster Sankt Walburga, Benediktinerabtei in Walbourg (Unterelsass)
 Walburg (Texas), Ortschaft in Williamson County (Texas)
 Walbourg (dt. Walburg), Gemeinde im nördlichen Elsass in Frankreich
 Walburg, 1940–1944 Name der Gemeinde Vulmont im Département Moselle in Frankreich

Walburg ist außerdem
 eine Variante von Walburga (Vorname) – Namensträgerinnen siehe dort

Walburg ist der Familienname von:
 Lars-Ole Walburg (* 1965), deutscher Dramaturg und Regisseur
 Friedrich Walburg (1890–1967), deutscher Pädagoge und Historiker, Bremer Oberstudiendirektor
 Josef Walburg (1924–2006), deutscher Holzbildhauer

Siehe auch:
 Walbourg
 Wallburg (Begriffsklärung)
 Wahlberg 
 Wahlburg 
 Wahlenburg